Michaël Llodra e Fabrice Santoro hanno battuto in finale 7–6(4), 6–3 Bob Bryan e Mike Bryan.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finalisti)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (quarti di finale)
  Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (semifinalisti)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (campioni)
  Wayne Arthurs /  Paul Hanley (secondo turno)
  Martin Damm /  Cyril Suk (secondo turno)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

  Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (semifinalisti) 
  Tomáš Cibulec /  Leander Paes (primo turno) 
  Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (primo turno) 
  Jared Palmer /  Pavel Vízner (primo tunro) 
  František Čermák /  Leoš Friedl (terzo turno) 
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno) 
  Robbie Koenig /  Petr Pála (terzo turno) 
  Simon Aspelin /  Massimo Bertolini (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2004
ATP Tour 2004